Galata se poate referi la:

 Galata, numele vechi al cartierului Karaköy din Istanbul
 Turnul Galata
 Podul Galata
 Clubul de fotbal Galatasaray din Istanbul
 Galata, cartier din Iași, în apropierea mănăstirii și dealului cu același nume.
 Mănăstirea Galata din Iași, al cărei nume provine de la cartierul cu același nume din Constantinopol (azi Istanbul)
 Galata, cartier din sudul Chișinăului

Toponime românești
Toponime